Онуфрий Копчинский (; 1735—1817) — польский языковед.

Написал «Grammatika języka polskiego i łacińskiego dla szkól narodowych» (Варшава 1780), которую он позже переиздал для народа, под заглавием «Grammatika języka polskiego» (Варшава, 1817). Он же составил: «Elementarz dla szkól parafijalnych narodowych» (1784); «Układ grammatyki dla szkól narodowych» (1785); «O duchu języka polskiego» (1804); «Nauka o dobrem piśmie» (1807); «Essai de grammaire polonaise» (1807); «Poprawa błędow w ustnej i pisanéj mowie» (1808) и др. Значение Копчинского для польской грамматики оценил Малиновский в «Rocznik. tow. przyj. n. poznań.» (т. II), и Плебаньский, в статье «Grammatyka i Gramatycy» («Encykloped. powszechna», т. X). Биографию его дали Осиньский (1818), Wojnicki и Jenike в «Tygodnik Ilustrowany» (1862).

Примечания

Литература 
 

Филологи Польши
Члены Генеральной конфедерации Королевства Польского
Пиаристы